Kościół św. Jana Chrzciciela w Krakowie (ul. Dobrego Pasterza)
 Kościół św. Jana Chrzciciela w Krakowie (ul. Wańkowicza)
 Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Krakowie
 Kościół św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela w Krakowie
 Kaplica św. Jana Chrzciciela w Krakowie